Dupilet est un nom porté par :
 Jean-Baptiste Dupilet (1880-1952), politicien français
 Dominique Dupilet (1944-), politicien français